Amenhotep I Djeserkare, 1526 - 1506 v.Chr.
 Amenhotep II Aacheperoere, 1425 - 1401 v.Chr.
 Amenhotep III Nebma'atre, 1390 - 1352 v.Chr.
 Amenhotep IV Nefercheperoere, 1352 - 1338 v. Chr, beter bekend als Achnaton